El prototipo Nick Arcade de Sonic 2, lanzado al público el 7 de noviembre de 1992, es el nombre que recibe la más antigua versión beta del juego Sonic the Hedgehog 2 de Mega Drive, que contiene versiones inacabadas, tempranas o injugables de zonas de Sonic the Hedgehog y la versión final de Sonic 2.
Este juego, usado en dos episodios del show televisivo estadounidense Nick Arcade, es el prototipo antecesor de Sonic 2 Simon Wai, más conocido. Tras ser encontrado, se vendió al usuario DRX por 1500 dólares, gracias a una donación.

La única zona perfectamente jugable aquí es Emerald Hill Zone. Las demás son medio jugables gracias al menú de selección de nivel, el cual es idéntico al de la versión japonesa de Sonic 1, incluso contiene la original versión de Green Hill Zone, injugable por cuestiones de los cambios que se dieron en los datos de colisión de la beta con respecto a Sonic 1.

Esta versión beta demuestra que Sonic 2 se desarrolló a partir de la ROM de Sonic 1. Green Hill Zone, a pesar de lo explicado arriba, está intacta, y el Blue Sphere completo se obtiene si conectamos este prototipo sobre Sonic & Knuckles.

Historia 

DRX (apodo que usa en su foro), coleccionista de juegos, pidió donaciones para juntar 1.500 dólares para comprar y pasar a un ordenador lo que sería un prototipo de Sonic 2 más nuevo que uno encontrado unos años atrás. Fue increíble la cantidad de gente que lo ayudó, consiguiendo así la compra de este juego y su inmediato dumpeado (pasado del cartucho al PC). A partir de ese momento, se dio cuenta de que era una beta mucho más temprana que la ya descubierta, teniendo la original Green Hill Zone de Sonic 1, aunque en muy mal estado, además de los nombres de las fases de este juego en el menú de selección de nivel y sus secuencias musicales. Los niveles que fueron encontrados aquí fueron: 
 La ya nombrada Green Hill Zone (con gráficos y colisión dañados)
 Emerald Hill Zone (con la música de Star Light Zone)
 Chemical Plant Zone (con la música de Marble Zone)
 Hidden Palace Zone (con la música de Spring Yard Zone)
 Labyrinth Zone (vacía casi en su totalidad)
 Hill Top Zone (con la música de Scrap Brain Zone)

Varias Diferencias

General
 La pantalla de título es la misma que en los prototipos Simon Wai, CENSOR y Beta 4.
 Si Sonic corre a gran velocidad hacia una pared o un muro, rebotará hacia atrás con respecto a la pared. Esta característica fue eliminada en posteriores prototipos del juego, pero los sprites usados en esto dicho permanecen en el prototipo Simon Wai.
 Las zonas encontradas en este prototipo usan música procedente de los niveles de Sonic 1, lo que demuestra que Sonic 2 se creó a partir de Sonic 1.
 Tails puede perder anillos si choca con un enemigo sin estar en forma de bola. Esto mismo pasa en la versión beta posterior.
 Si Tails "muere", la cámara lo seguirá al reaparecer hasta que llega al suelo.
 Si Sonic y Tails son golpeados al mismo tiempo, montones de Rings se desperdigarán sin importar la cantidad que tuviera el jugador (aplicable si se tiene al menos un Ring).
 Las imágenes de fondo de Chemical Plant Zone y Hill Top Zone no se mueven.
 Cuando se es invencible, no se ven estrellas en el personaje, pero la música sí suena, la cual suena hasta el final del acto.
 Si se conecta el cartucho de esta versión beta en la ranura de Sonic & Knuckles, sigue disponible la versión completa de Blue Sphere.

Green Hill Zone 
 Esta zona de Sonic 1 sigue disponible, con el arte de nivel convertido al formato de Sonic 2 (128x128 bloques, contra los 256x256 bloques de Sonic 1) y los cambios necesarios para hacer trabajar los "loops".
 La detección de colisión sigue ahí, pero es defectuosa y detecta agujeros y subidas inexistentes, entre otras cosas.
 Un monitor de vida de Tails puede ser visto aquí, al igual que en Hidden Palace Zone.
 Los muelles de Sonic 1 siguen totalmente funcionales; los de Sonic 2 son diferentes.
 Tails puede estar sobre los pinchos sin ser dañado.
 Rings, Badniks y obstáculos usan sprites defectuosos:
 -El Badnik "Crabmeat" usa un sprite perdido de Sonic 1.
 -Si se llega a Chemical Plant Zone, los Rings seguirán teniendo sprites defectuosos.
 -Los pinchos son los de Sonic 2. Usan los sprites correctos vistos en el depurador, pero usan gráficos defectuosos al situarlos o al verlos en el gameplay normal.
 -El jefe también usa sprites defectuosos.

Marble Zone (Chemical Plant Zone) 
 Se trata de Chemical Plant Zone, una zona que aún está por desarrollar. Esta zona está muy incompleta en cuanto a la estructura de los niveles, con respecto a otros prototipos posteriores.
 La estructura de los actos 2 y 3 es la misma que la del acto 1, pero con las posiciones de Rings y objetos del acto 1 de Green Hill Zone.
 La imagen de fondo tiene edificios rosas, contradictorio a lo de las demás betas, donde son verdes.
 En el depurador hay objetos correspondientes a los de Marble Zone, pero con gráficos defectuosos.
 También hay un bloque que se cae al pisarlo, correspondiente a Chemical Plant Zone.
 Los tubos de transporte se iban a usar de otra forma, pero no funcionan.
 Al "trastear" la ROM hackeándola se descubrió que ya se creó un jefe para Chemical Plant Zone.
 El código basura sale a la luz cuando te caes de la zona, dando lugar a una "Illegal Instruction". Pasa tanto con Sonic como con Tails.

Spring Yard Zone (Hidden Palace Zone) 
 Esto es Hidden Palace Zone, con el mismo diseño que en el prototipo Simon Wai y en Proto Palace Zone, de la versión remasterizada para teléfonos inteligentes de 2013.
 Podemos controlar el nivel del agua pulsando los botones arriba o abajo en el controlador del segundo jugador.
 En los actos 2 y 3 se empieza dentro de los bloques. Hay que salir pulsando los botones con locura.
 {Por acabar}

Labyrinth Zone 
En este nivel el jugador cae directamente a su muerte, ya que no hay suelo. Pero si se activa el depurador, se pueden ver algunas plataformas y anillos esparcidos por el nivel. Igualmente, esto aparece porque el nivel sólo tiene data desordenada, por lo tanto se generan automáticamente plataformas involuntarias. Si en el acto 3, al igual que en Hidden Palace Zone, con el depurador activado, el jugador va casi al límite del nivel a la derecha, se empieza a escuchar la música del jefe, pero este no aparece. Hay abierto un debate en el que se cree que esta versión de Labyrinth Zone es un prototipo de Genocide City Zone, la cual fue eliminada de la versión final.

Star Light Zone (Emerald Hill Zone) 
También accesible mediante el juego normal, es una versión muy temprana de Emerald Hill Zone. El primer cambio notable es la música: es la de Star Light Zone. El diseño del nivel es muy diferente, además del panel giratorio del final, que en esta versión muestra la cara de Sonic completamente de frente. Si el jugador (mediante el menú de selección de nivel) accede al acto 3, empezará debajo del nivel, provocando su muerte, y si se juega dicho nivel (usando el depurador), se puede ver que es el acto 2 pero sin ningún Ring, Badnik, muelle u objeto, y que al llegar hacia la mitad del nivel la pantalla se detiene para que aparezca el Dr. Robotnik, pero éste nunca aparecerá.

Scrap Brain Zone y Final Zone (Hill Top Zone) 
Este nivel está parcialmente completado, pero es imposible andar por él sin el depurador. En el acto 2, casi al final, el juego se detiene y muestra una pantalla púrpura, ya que en ese momento, en Sonic 1, el juego carga el evento donde Robotnik expulsa a Sonic al acto 3. El juego se detiene porque intenta cargar un evento que simplemente no está. El acto 3 es casi idéntico a Labyrinth Zone, con la diferencia de que si el jugador (con el depurador) va a los límites de arriba, es transportado a Final Zone. Al empezar, el jugador se encuentra en alguna parte de Hill Top Zone, pero si se da unos pasos a la derecha, el juego se detiene otra vez. El motivo es el mismo que en el acto 2; en ese momento, el juego carga el evento del jefe final, y este mismo no está en el juego.

Trucos
 Selección de nivel: En la pantalla de título se debe introducir la siguiente secuencia: arriba, abajo (4 veces), arriba y A + Start.
 Depurador (Debug Mode): En la pantalla de título se debe introducir la siguiente secuencia: C, C, arriba, abajo (4 veces), arriba y A + Start. Al llegar al nivel, se pausa el juego, se pulsa el botón A para volver a la pantalla de título, se hace el truco de selección de nivel y se carga un nivel manteniendo pulsado A. Así se puede jugar cualquier zona con el depurador.
 Código de activación del depurador: FFFFFA:0001. Si se usa este código, ya no se tiene que hacer el truco del depurador.
 Modo para 2 jugadores: En el menú de selección de nivel, se debe seleccionar un nivel manteniendo pulsados los botones B + Start.
 Restaurar colisión de Green Hill: Se debe introducir estos códigos Game Genie:
AA1A-CEAL, AA1A-CEFT, AA2A-CEB0, AA2A-CEB6, AA0T-CAG6, AA1A-CAEC, AA1T-CAA2, AA1T-CAF8, AA2A-CADJ, AA2A-CADR, AA1T-DECG, AA1T-DEHN, AA2A-DECN.

Esto restaura la colisión de Sonic 1, así que en las zonas de Sonic 2 no funcionará la colisión.

Enlaces externos 
 Sonic Retro, información sobre los prototipos de Sonic 2 (en inglés)
 Sonic Retro, información sobre este prototipo y enlace de descarga para probarlo en un emulador (En inglés)
 Sonic CulT, información de los juegos de Sonic
 Hidden Palace - Página de DRX donde publica sus juegos dumpeados

Videojuegos de Sonic